Michael Edwards o Mike Edwards pueden referir a:

 Michael Edwards (1938) es un poeta, crítico literario, traductor y profesor franco-británico.
 Michael Edwards, Eddie "The Eagle" (1963), es un esquiador británico.